Депозитний вклад, депозит — грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній або у банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.
 Депозит за пляшки — будь-який закон, який вимагає утримання грошової застави (депозиту) на тару з-під напоїв (багаторазового або одноразового використання) в точці продажу.